Бре́йден () — английская фамилия, имя и топоним.

Имя 
Основная статья: 
Мужское<ref>Braden  на сайте behindthename.com</ref> имя Брейден имеет древнее ирландское и английское (Суссекс) происхождение. В переводе со старо-английского языка означает «широкая долина». Ирландский вариант Bradán происходит от слова «лосось». Имя может записываться многими способами: Bradan, Bradin, Bradun, Bradyn, Braedan, Braeden, Braedin, Braedon, Braedyn, Breadan, Breaden, Braidan, Braiden, Braidon, Braidun, Braidyn, Braydan, Brayden, Braydin, Braydon, Braydyn, Bradiss, Bradden, но звучат они все одинаково.
Прослеживается наследственная связь имени Брейден с возникшими позднее именами , ,  и .
По данным 2014 года, имя Брейден занимало 76 562-е место по распространённости в мире: его носили 7149 человек.

 Фамилия Основная статья: По данным 2014 года, фамилия Брейден'' занимала 26 749-е место по распространённости в мире: её носили 20 089 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

  (1916—1993) — британский актёр-комик радио, театра, кино и телевидения.
  (1934—2018) — американский информатик.
 Брейден, Вик (1929—2014) — американский теннисист, тренер, телеведущий и писатель.
 Брейден, Даллас (род. 1983) — американский бейсболист.
 
 :
  (1946—1987) — американский музыкант, сочинитель песен, композитор и продюсер детской музыки.
  (1914—1975) — американский трейд-юнионист, журналист, активист и борец за гражданские права.
  (род. 1948) — британо-американская актриса кино и телевидения.
  (1894—1978) — американский дипломат, бизнесмен, лоббист, член Совета по международным отношениям. Посол  (1939—1942),  (1942—1945),  (1945),  (1945—1947).
  (род. 1948) — судья  (2003—2018), в т. ч. старший судья этого суда (2017—2018).
  (1917—2009) — американский журналист, сотрудник ЦРУ.
  (1924—2006) — американская активистка, борец за гражданские (расовые) права и журналистка.

Топоним США 
  — городок в Теннесси.
  — река во Флориде.

См. также

Примечания